Jonathan Fisher est un nom pouvant désigner:

 (c. 1740-1809), peintre irlandais
 (1768-1847), ministre congrégationaliste américain
, avocat et professeur britannique

Voir aussi

Fisher, Jonathan